Christophe Condello
 Pasquale Condello